Савчук, Александр:
 Савчук, Александр Владимирович (1954—2012) — украинский промышленник.
 Савчук, Александр Фёдорович (1905—1943) — русский советский писатель.